La Druga hrvatska nogometna liga 1999-2000, conosciuta anche come 2. HNL 1999-2000, è stata la nona edizione della seconda divisione, la seconda a girone unico, del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato vinto dal  che si è garantino così la promozione in 1.HNL 2000-01 assieme al  (secondo classificato). Quattro sono state le squadre retrocesse.

Il capocannoniere è stato Miroslav Vukić che ha segnato 14 reti con lo  e 12 col .

Avvenimenti
Delle 19 squadre della stagione precedente, 2 sono state promosse in 1. HNL e 6 sono state retrocesse in 3. HNL
Dalla divisione inferiore sono state promosse 5 squadre mentre 2 sono state retrocesse da quella superiore, portando così l'organico a 18 compagini.

Prima dell'inizio del torneo, il  (una delle due retrocesse dalla 1. HNL 1998-99) si è ritirato dalla competizione, ripartendo come "HNK Suhopolje" dal campionato regionale più basso lasciando così la 2. HNL 1999-2000 a 17 squadre.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2000-2001.
      Retrocessa in 3.HNL 2000-2001.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Prva HNL 1999-2000
Treća HNL 1999-2000
Coppa di Croazia 1999-2000

Collegamenti esterni

1999
Calcio nel 1999
Calcio nel 2000